Di Bona – cognome italiano
 Calogero Di Bona – militare italiano
 Giovanni Leonardo Di Bona – scacchista italiano
 Maurizio Di Bona, noto come theHand – fumettista italiano